Das Vaterspiel steht für:

 Das Vaterspiel (Roman), Roman des österreichischen Schriftstellers Josef Haslinger (2000)
 Das Vaterspiel (Film), österreichisches Filmdrama von Michael Glawogger (2009)